Maori ou māori est un nom ou un adjectif se référant à des peuples autochtones de Nouvelle-Zélande et de Polynésie occidentale.

Sciences et techniques 
 L'Océanite maori (Fregetta maoriana) est une espèce d'oiseaux, de la famille des Oceanitidae.
 La Poule māori (Gallirallus australis) est une espèce d'oiseaux, de la famille des Rallidés.
 Protochelifer maori est une espèce de pseudoscorpions, de la famille des Cheliferidae.

Sciences humaines et sociales

Ethnologie 
 On appelle Maoris :
 au sens large, les locuteurs de langues polynésiennes (ou des personnes issues de ces communautés) ;
 dans un sens plus restreint, les autochtones de Nouvelle-Zélande et ceux des îles Cook.
 La culture maorie est l'ensemble des coutumes, pratiques et croyances des Maoris.

Histoire 
 Les guerres maories sont une série de conflits militaires entre les forces coloniales britanniques et les Maoris de Nouvelle-Zélande, entre 1845 et 1872.
 L'affaire des têtes maories concerne la requête faite en 1992 par le musée national néo-zélandais Te Papa Tongarewa afin de récupérer l'ensemble des dépouilles maories dispersées de par le monde, ainsi que les suites de cette requête.

Linguistique 
 Les langues maories sont des langues polynésiennes, notamment :
 le maori de Nouvelle-Zélande ;
 le maori des îles Cook.

Culture et société

Administration et politique 
 La monarchie maorie est une monarchie reconnue par une partie des Maoris de Nouvelle-Zélande, notamment dans l'île du Nord.
 Le Parti māori est un parti politique de Nouvelle-Zélande, de caractère ethnique.
 Taha maori est une expression maorie utilisée aussi en anglais ; elle signifie « le côté maori (de la question) » ou « le point de vue maori ».
 Le Kopapa reo maori (« Commission à la langue maorie ») est un organisme chargé de la mise à jour et de la standardisation du maori des îles Cook.

Alimentation 
 Le pain maori est un pain traditionnel polynésien à base de pommes de terre.

Cinéma et télévision 
 Māori Television est une chaîne de télévision néo-zélandaise diffusant des programmes en maori sur le tikanga.
 Anna et les Maoris () est un film américain réalisé par Charles Walters, sorti en 1961.

Littérature 
  Maori est un roman publié en 1988 de l'écrivain américain Alan Dean Foster.

Marine 
 Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de  ;
 Le Maori (1958-1971) était un cargo français, lancé le  au Chantier naval de La Ciotat pour le compte de la Compagnie des Messageries Maritimes à Dunkerque (Nord). Il a coulé dans le Golfe de Gascogne le  avec un seul survivant sur les trente-neuf membres d'équipage.

Religions 
 La mythologie maorie est constituée de deux corpus de récits, concernant les dieux et concernant les ancêtres.

Toponyme 

 Maori Hill, une riche banlieue résidentielle de Dunedin (île du Sud) ;
 La rivière Maori, qui coule dans la région de la West Coast (île du Sud).

Références